William Hubbard kan syfta på bland andra:

*William Blackstone Hubbard (1795–1866), amerikansk politiker
 William DeHart Hubbard (1903–1976), amerikansk friidrottare
 William Peyton Hubbard (1842–1935), kanadensisk politiker
 William Pallister Hubbard (1843–1921), amerikansk politiker